Тэкле ( — «Мой росток») — эфиопское имя. Встречаются отдельно и в составе сложных имён Тэкле Хайманот, Тэкле-Марьям, Тэкле-Бырхан, Тэкле-Цадык (растение праведника) и др.
 Тэкле Гийоргис II
 Афэуорк Тэкле
 Гырмачоу Тэкле Хаурьят

Литература 
 Ганкин Э. Б. Амхарско-русский словарь. — , 1969.

Эфиопские имена